Алекса́ндр Петро́вский: 
 Петровский, Александр Алексеевич (род. 1989) — российский шоссейный и трековый велогонщик.
 Петровский, Александр Михайлович (1925—1993) — советский учёный.
 Петровский, Александр Павлович (1906—1945) — 1-й секретарь Одесского подпольного обкома.
 Петровский, Александр Феофилович (1851—1940) — епископ Русской Православной Церкви.